La route départementale 25, ou RD 25, ou D25, est située :
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Saint-Lary-Soulan à Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors.
 dans le département de la Mayenne, elle relie Saint-Quentin-les-Anges à la limite d'Ille-et-Vilaine, reprenant l'ancienne RN 163BIS, déclassée en 1972.
 dans le département des Yvelines, elle relie la RD 15 à la RN 12, dans la commune de Jouars-Pontchartrain.
 dans le département de l'Essonne, elle relie Montlhéry à Villeneuve-Saint-Georges.
 dans le département de la Charente-Maritime, elle relie La Tremblade à Meschers-sur-Gironde.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Mayenne
 Routes des Yvelines
 Routes de l'Essonne

025